Champlin (Ardenas)
Champlin (Minnesota)
Champlin (Nièvre)

Desambiguações de topônimos